Entylomataceae är en familj av svampar. Entylomataceae ingår i ordningen Entylomatales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Entylomataceae